Garibald (auch Gariwald, Garioald, Gerbald, Chrodoald, Chrodaold, Charoald) ist ein männlicher Vorname, der vermutlich aus den Wörtern  und  zusammengesetzt ist.

Folgende historische Persönlichkeiten tragen diesen Namen:
 Garibald I. († um 593), 553–591 Herzog von Bayern, Agilolfinger. Er ist der Vater von Gundoald († 612), Herzog von Asti, von Tassilo I. († um 610), Herzog von Bayern, von Theudelinde († 627), Frau des Langobardenkönigs Authari sowie von Grimoald I.
 Garibald II. († um 624/630), 610–624/630 Herzog von Bayern, Agilolfinger, Sohn des Herzogs Tassilo I. von Bayern, verheiratet mit der Langobardin Gaila/Geila von Friaul, Vater von Agilolf, Theodo I. und Fara
 Garibald (Langobarde), 671 kurzzeitig König der Langobarden
 Gerbald von Lüttich († 809), Bischof von Lüttich

Die Schreibweise Garibald beziehungsweise Garioald findet sich in einer langobardischen Urkunde aus dem Jahr 740.

Fußnoten 

Männlicher Vorname